Niemcy:
 Elz – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Limburg-Weilburg
 Elz – rzeka, dopływ Neckar
 Elz – rzeka, dopływ Renu

Zobacz też:
 Eltz